Marienkirche, in tedesco chiesa di Santa Maria.

Marienkirche (Berlino)
Marienkirche (Lubecca)
Marienkirche (Stralsund)

Pagine correlate 

chiesa di Santa Maria